Southern Region ist eine im englischsprachigen Raum verbreitete Bezeichnung für ein geographisches Gebiet oder eine Verwaltungseinheit. Sie kann sich beziehen auf die:

 Southern Region in Malawi
 South Region in Kamerun

historisch:
 Southern Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways